Alcantara (aus arabisch ; auch Alcántara oder Alcântara) steht für folgende geographischen Objekte:

Brasilien:
 Alcântara (Maranhão), Ort in Maranhão
 Barra d’Alcântara, Gemeinde in Piauí
 Centro de Lançamento de Alcântara, Weltraumbahnhof in Alcântara (Maranhão)
 Dom Pedro de Alcântara, Ort in Rio Grande do Sul
 São Pedro de Alcântara, Ort in Santa Catarina

Italien:
 Alcantara (Fluss), Fluss auf Sizilien
 Gole dell’Alcantara, Lavaschluchten auf Sizilien
 Mojo Alcantara, Ort auf Sizilien

Philippinen:
 Alcantara (Cebu), Ort auf Cebu
 Alcantara (Romblon), Ort auf Tablas in der Provinz Romblon

Portugal:
 Alcântara (Lissabon), Stadtteil von Lissabon

Spanien:
 Alcántara (Spanien), Ort in der Extremadura
 Alcántara-Stausee, Talsperre bei Alcántara
 San Pedro de Alcántara, Ort bei Marbella

Alcantara steht ferner für:

Schiffe:
 Alcantara (Schiff, 1914), britisches Passagierschiff und danach Hilfskreuzer, gesunken 1916
 Alcantara (Schiff, 1927), britisches Passagierschiff und danach Hilfskreuzer und Truppentransporter, verschrottet 1958

Pflanzen:
 Alcantara (Pflanze), Gattung aus der Familie der Korbblütengewächse
 Rosa Alcantara, Markenname einer Bodendeckerrose
 Rosa Gravin d’Alcantara, Sortenbezeichnung einer Rosenzüchtung

Weiteres:
 Alcantara (Mikrofaserstoff), Markenbezeichnung für eine Mikrofaser

Alcantara (inkl. Alcántara oder Alcântara) ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Abelardo Alvarado Alcántara (1933–2021), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Mexiko
 Adhemar d'Alcantara (1920–2012), belgischer Politiker
 Agustín Alcántara (1946–1979), mexikanischer Radrennfahrer
 Carlos Alcántara (* 1948), uruguayischer Radrennfahrer
 Cynthia Hewitt de Alcántara (* 1942), US-amerikanische Entwicklungsoziologin und Anthropologin 
 Francis Alcantara (* 1992), philippinischer Tennisspieler
 Gerardo Alcántara (* 1980), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Hugo Alcântara (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 José Alcántara Almánzar (* 1946), dominikanischer Erzähler, Literaturkritiker, Soziologe und Hochschullehrer
 Paulino Alcántara (1896–1964), philippinisch-spanischer Fußballspieler
 Pedro de Alcântara Cavalcanti de Albuquerque (1884–1960), brasilianischer Generalmajor
 Peter Alcantara Budik (1792–1858), deutscher Bibliothekar
 Petrus von Alcantara (1499–1562), Heiliger aus Alcántara (Extremadura)

 Rafael Alcântara do Nascimento (* 1993), brasilianisch-spanischer Fußballspieler, siehe Rafinha (Fußballspieler, 1993)
 Thiago Alcântara do Nascimento (* 1991), spanisch-brasilianischer Fußballspieler, siehe Thiago
 Victor Alcántara (* 1975), deutsch-peruanischer Musiker
 Waldemar Alcântara (1912–1990), brasilianischer Politiker und Mediziner

Siehe auch:
 Alcántaraorden, spanischer Ritterorden
 Alcântaras, Ort in Ceará, Brasilien
 Brücke von Alcántara, römische Brücke bei Alcántara, Spanien
 Kantara (Begriffsklärung)
 Puente de Alcántara (Toledo), Brücke in Toledo, Spanien